Bernardo Platon – vescovo cattolico francese
 Charles Platon – ammiraglio e politico francese
 Nikolaos Platon – antropologo, archeologo e storico dell'arte greco
 Ruslan Platon – calciatore ucraino